Dave Smith peut désigner :

 Dave Smith (1940-2019), archiviste et fondateur des Walt Disney Archives, auteur de plusieurs livres sur Disney ;
 Dave Smith (1950-2022), ingénieur américain dans le domaine de la musique électronique ;
 Dave Smith (1949-), compositeur britannique ;
 Dave Smith (1955-2008), joueur de baseball américain ;
 Dave Smith (1957-), joueur de baseball américain ;
  (1955-), athlète australien pratiquant la marche athlétique ;
 Dave Smith (1987-), kayakiste australien ;
  (1905-?), footballeur écossais ;
  (1933-), joueur puis entraîneur écossais de football ;
 Dave Smith (1943-), un joueur puis entraîneur écossais de football ;
  (1947-), joueur puis entraîneur anglais de football ;
  (1961-), footballeur anglais.